Quaker Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Quaker Hill (Connecticut)
 Quaker Hill (Delaware)
 Quaker Hill (Indiana)
 Quaker Hill (Kalifornien)
 Quaker Hill (New York)

Siehe auch:
 Quaker Hill Historic District